Sezóna 2010/2011 byla 19. sezónou Kazašské ligy. Mistrem se stal tým Bejbarys Atyrau.

Základní část

Play off

Čtvrtfinále 
 Sary Arka Karaganda - Kazachmys Satpajev 3:0 (3:1, 7:0, 2:1)
 Bejbarys Atyrau - Gorňak Rudnyj 3:0 (3:2, 3:2 SN, 4:1)
 Irtyš Pavlodar - HK Arlan Kekšetau 3:1 (0:3, 2:1 P, 3:2, 6:5)
 Barys Astana-2 - HK Arystan Temirtau 3:1 (3:1, 3:2, 6:7 SN, 4:3)

Semifinále 
 Sary Arka Karaganda - Barys Astana-2 3:4 (2:4, 4:1, 4:1, 1:3, 7:1, 3:4 SN, 0:3)
 Bejbarys Atyrau - Irtyš Pavlodar 4:2 (3:0, 2:0, 1:2, 3:4, 2:1 SN, 3:2)

O 3. místo 
 Sary Arka Karaganda - Irtyš Pavlodar 3:2 (3:4 P, 4:3, 5:4, 0:2, 5:2)

Finále 
 Bejbarys Atyrau - Barys Astana-2 4:0 (2:1, 2:1, 1:0, 4:1)

Kazachstánská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 2010
Lední hokej v roce 2011
Sport v Kazachstánu v roce 2010
Sport v Kazachstánu v roce 2011